Beatrix – variante del nome proprio di persona femminile Beatrice
Beatrix – personaggio del videogioco Final Fantasy IX
Béatrix – romanzo di Honoré de Balzac nella sezione delle Scene della vita privata della Commedia Umana
83 Beatrix – asteroide della fascia principale